Mistrzostwa Świata w Snookerze 1981 (ang. 1981 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1980/1981, rozegrany w dniach 6–20 kwietnia 1981 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Kanadyjczyk Cliff Thorburn przegrał w meczu półfinałowym z Anglikiem Steve'em Davisem 10–16.

Mistrzostwa wygrał Anglik Steve Davis, który w meczu finałowym pokonał Walijczyka Douga Mountjoya 18–12.

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1981 w sporcie
1981 w Wielkiej Brytanii